Јелена Петровић може да се односи на:

 Јелена Петровић, Карађорђева супруга
 Јелена Петровић Његош, краљица Јелена Савојска
 Јелена Петровић (глумица)